Криводол може да се односи на:

 Криводол (Триљ), насеље града Триља, Далматинска Загора, Република Хрватска
 Криводол (Подбабље), насељено мјесто у општини Подбабље, Имотска крајина, Република Хрватска
 Криводол (Мостар), насељено мјесто у граду Мостару, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ
 Криводол (Бугарска), град у истоименој општини, Република Бугарска
 Горњи Криводол, насељено мјесто у општини Димитровград, Република Србија
 Доњи Криводол, насељено мјесто у општини Димитровград, Република Србија